Tarazona de la Mancha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tarazona de la Mancha (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Tarazona de la Mancha (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar